Ми́хай Ко́зма (; род. 1 ноября 1949, Тапе, Венгрия) — венгерский футболист, нападающий.

Карьера 
Футбольную карьеру начинал в команде «Сегед ЕАК». В двадцать лет перешёл в столичный «Гонвед» и в первом же сезоне стал самым результативным игроком клуба. Три раза выигрывал титул лучшего бомбардира чемпионата Венгрии: 1971, 1974, 1975. Лидер атак «Гонведа» и один из самых результативных форвардов Венгрии 70-х годов. Третий по результативности в чемпионате игрок «Гонведа» — 219 голов (после Ференца Пушкаша — 357 и Лайоша Тихи — 247). Один сезон провёл в бельгийском чемпионате, играя за Ватерсхей (Бельгия).

За сборную Венгрии в 1969—1975 гг. провел 17 матча и забил 3 гола.

Достижения 
 Чемпион Венгрии (2): 1980, 1984
 Вице-чемпион Венгрии (4): 1969, 1972, 1975, 1978
 Финалист кубка Венгрии (3): 1969, 1973, 1983
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии (3): 1971 (25), 1974 (27), 1975 (21)

Статистика выступлений

См. также 
 Список футболистов с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате Венгрии

Примечания

Ссылки 
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Венгрии
 
 315 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в истории футбола по данным IFFHS"

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Ватерсхей»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Гонвед»